Prudziszcze − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim
 Prudziszcze  – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Łoszany.
Prudziszcze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Wołkołata.